Boussens puede referirse a:

 Boussens, comuna del departamento del Alto Garona.

 Boussens, comuna del cantón de Vaud.